Единая лига ВТБ 2014/2015 — шестой официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира для профессиональных команд из Восточной и Северной Европы.

20 июля 2014 года была проведена жеребьевка турнира в Москве. Предполагалось, что в турнире примут участие 22 команды. Турнир покинули 4 команды: «Азовмаш», «Донецк», «Спартак» (Санкт-Петербург) и «Туров». Один участник должен был определится после вручения «wild card». 25 июля 2014 года стало известно, что «Летувос Ритас» и «Нептунас» не примут участие в предстоящем розыгрыше Единой лиги ВТБ. 22 августа 2014 было официально объявлено, что в турнире примут участие 16 команд. Дебютантами лиги стали «Автодор» и «Нилан Байзонс». Ожидалось, что кроме них дебютируют также «Дзукия», «Литкабелис» и «Невежис». «Триумф», в связи с переездом в Санкт-Петербург, сменил название на «Зенит».

Участники

Формат соревнований 
Первоначально предполагалось, что 22 команды, разделенные на две группы, проведут 2-круговой турнир. По итогам регулярного сезона команды, занявшие 1 и 2 места в группах, должны были выйти в 1/4 финала, а команды, занявшие места с 3-е по 6-е, — сыграть в 1/8 финала. Первый раунд плей-офф (1/8 финала) должен был играться сериями до 2-х побед, остальные — до 3-х.

1 августа на Совете Единой лиги ВТБ было утверждено, что регулярный чемпионат пройдет по круговой системе без деления на группы и в нём примут участие не более 16 команд. В регулярном чемпионате команды сыграют друг с другом в два круга дома и на выезде. В соответствии с регламентом, команды, которые займут в регулярном чемпионате места с 1-е по 8-е, выйдут в плей-офф, в котором каждый раунд состоит из серий до 3-х побед. Команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, получит преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Изменение положения команд в регулярном чемпионате по турам

Лидеры регулярного чемпионата по турам

Результаты

Плей-офф

Индивидуальная статистика

Очки

Передачи

Подборы

Эффективность 

Источник: Статистика игроков

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного чемпионата: Нандо Де Коло (ЦСКА)
 MVP плей-офф: Андрей Воронцевич (ЦСКА)
 Лучший снайпер: Рэнди Калпеппер (Красный Октябрь)
 Лучший по игре в защите: Андрей Воронцевич (ЦСКА)
 Лучший молодой игрок: Янис Тимма (ВЭФ)
 Лучший «шестой» игрок: Петтери Копонен (Химки)
 Лучший российский игрок: Андрей Воронцевич (ЦСКА)
 Лучший финский игрок: Петтери Копонен (Химки)
 Лучший эстонский игрок: Райн Вейдеман (Калев)
 Лучший латвийский игрок: Янис Тимма (ВЭФ)
 Лучший белорусский игрок: Артём Параховский (Нижний Новгород)
 Лучший чешский игрок: Иржи Велш (Нимбурк)
 Лучший казахстанский игрок: Анатолий Колесников (Астана)
 Тренер года: Димитрис Итудис (ЦСКА)

Игроки тура 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам тура регулярного чемпионата.

MVP стадий плей-офф

MVP месяца

Лучший российский игрок месяца

Лучший молодой игрок месяца

Итоговое положение команд

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2014/2015 проводился второй розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 10 российских клубов Единой лиги ВТБ. Также в нём принимала участие молодёжная команда московского «Динамо».

Формат 
11 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходил с 13 октября 2014 по 25 апреля 2015 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона вышли в Финал Восьми, который прошёл с 1 по 3 мая 2015 года в Саратове.

В финале были разыграны с 1-е по 8-е места. На каждой стадии победитель определяется в одном матче.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 1 по 3 мая 2015 года в Саратове.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

MVP месяца

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Антон Астапкович (ЦСКА-2)
 Символическая пятерка регулярного сезона:
 Дмитрий Незванкин (УНИКС-2) 
 Максим Пылаев (Красные Крылья-2)
 Антон Астапкович (ЦСКА-2)
 Вадим Абдеев (Автодор-2)
 Денис Орленко (Химки-2)
 MVP Финала восьми: Александр Ганькевич (ЦСКА-2) 
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Денис Величкин (Автодор-2)
 Дмитрий Незванкин (УНИКС-2)
 Александр Захаров (Химки-2)
 Кирилл Архипов (Нижний Новгород-2)
 Артём Клименко (Автодор-2)

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2014/2015
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2014/2015
 Кубок России по баскетболу 2014/2015
 Суперлига 2014/2015

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 Сезон 2014/2015 на сайте РФБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2014/2015